Rozendaalbeek, een beek in Vissenaken
 Ransbeek-Heembeek een gehucht ten noorden van Neder-Heembeek, op de grens van Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde, ook bekend als Moriensart
 Ransbeche, een gehucht in de gemeente Lasne in de provincie Waals-Brabant
 een fictieve Vlaamse gemeente uit de komische reeksen "Het eiland" en "In de gloria"